pcc — Portable C Compiler, один из ранних компиляторов для языка C, написанный Стивеном С. Джонсоном из Bell Labs в середине 1970-х годов, основываясь частично на разработках Алана Снидера.
 PCC — семейство трамваев, строившихся в США и позднее в других странах, начиная с первой половины 1930-х годов.
 PCC — реагент в органической химии.

См. также 
 ПКК